

Geografia 
 Salter – frazione del comune di Romeno in provincia autonoma di Trento

Persone 
 Hans J. Salter – compositore austriaco naturalizzato statunitense
 Jake Clarke-Salter – calciatore inglese
 Mary Dinsmore Salter Ainsworth – psicologa canadese
 Thelma Salter – attrice statunitense

Pagine correlate 
 James Salter